Veres András (1945) irodalomtörténész, irodalomszociológus, esztéta
Veres András (1952) magyar üzemmérnök, vitorlázó- és motoros gép pilóta, oktató, jóga oktató
Veres András (1959) római katolikus püspök
Veres András (1975) bábszínész, író, dramaturg, Blattner-Géza díjas rendező